El término X.Org puede referirse a distintas cosas relacionadas con X Window System:
 X.Org, la organización en cargo de los estándares X desde 1999 (como parte de The Open Group).
 X.Org Foundation, fundación a cargo del desarrollo de X desde 2004.
 X.Org Server, implementación de referencia de X desarrollado por la fundación.